Gminy w USA:
 Woodrow (ang. Woodrow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Beltrami
 Woodrow (ang. Woodrow Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass